Courage  (Fremdwort aus französisch: Courage, deutsch: Mut oder Beherztheit) bezeichnet:
 Beratungsstelle Courage in Österreich mit Schwerpunkt Homosexualität und Transgender
 Courage Compétition, französischer Sportwagenhersteller
 Courage UK, in Großbritannien gegründete Non-Profit-Organisation für evangelikale Christen
 Courage (Magazin), deutsches Geld- und Karrieremagazin für Frauen, seit 2020
 Courage (Zeitschrift), deutsche feministische Zeitschrift, die von 1976 bis 1984 in Berlin erschien
 Courage International, Apostolat für lesbische und schwule Katholiken
 Zivilcourage, öffentliches Eintreten für soziale Werte oder Werte der Allgemeinheit
 Frauenverband Courage
 Mutter Courage und ihre Kinder, Drama von Bertolt Brecht
 Namensvariante von Trutz Simplex oder Lebensbeschreibung der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche, Roman von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
 Courage der feige Hund, Zeichentrickserie aus den Vereinigten Staaten von Amerika

Courage ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Courage (1919–2008), US-amerikanischer Filmkomponist
 Maurice Courage (1926–2021), französischer Diplomat
 Piers Courage (1942–1970), britischer Autorennfahrer
 Yves Courage (* 1948), französischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer

Siehe auch: